Mehlen steht für:

 Mehlen, ein Ortsteil der Gemeinde Edertal im Landkreis Waldeck-Frankenberg, Nordhessen (Deutschland)
 Siedlung Mehlen, ein Wohnplatz der Gemeinde Werbach im Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg 

Mehlen ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich August Mehlen (1750–1802), deutscher Rechtsgelehrter
 Hans-Werner Mehlen (1916–2009), deutscher Generalleutnant
 Otto Mehlen (1807–1877), deutscher Kapitän und Grönlandfahrer
 Robert Mehlen (* 1949), luxemburgischer Politiker und Unternehmensfunktionär